James Stewart (High Steward) (1243-1309), High Steward van Schotland (1283-1309)
 Jacobus I (1394-1437), nominaal koning van Schotland, 1406-1437
 Jacobus II (1430–1460), koning van Schotland, 1437-1460
 Jacobus III (ca. 1451–1488), koning van Schotland, 1460–1488
 Jacobus IV (1473-1513), koning van Schotland, 1488-1513
 Jacobus V (1512-1542), koning van Schotland, 1513-1542
 Jacobus VI = Jacobus I van Engeland (1566-1625), koning van Schotland, 1567-1625
 Jacobus VII = Jacobus II van Engeland (1633-1701), koning van Schotland, 1685-1688
 Jacobus VIII = Jacobus Frans Eduard Stuart (1688-1766), kroonpretendent